Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1810–1865), Nederlands letterkundige, filosoof en historicus; Rijksarchivaris.
Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1881-1945), Nederlands bioloog (botanische aanduiding: Bakh.).
Jan Nicolaas Bakhuizen van den Brink (1896–1987), Nederlands theoloog, kerkhistoricus en hoogleraar.
Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1911-1987), Nederlands bioloog (botanische aanduiding: Bakh.f.).
Justus Dick Bakhuizen van den Brink (1950–), Nederlands kunstschilder.